Fricativă postalveolovelară, Consoană